Lucy Griffiths (1919–1982) angol színésznő
 Lucy Griffiths (1986) angol színésznő